Асандрос (, Asandros) може да се отнася за:

 Асандрос (Лидия)), македонски офицер на Александър Велики и сатрап на Лидия
 Асандрос (Кария), македонски офицер на Александър Велики и сатрап на Кария
 Асандър (Боспор), цар на Боспорското царство ок. 47–16 пр.н.е.